Caenotropus är ett släkte av fiskar. Caenotropus ingår i familjen Chilodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Caenotropus